

Toponymes 
 Le comté de Cheshire, en Angleterre, origine de toutes les autres acceptions de Cheshire :
 Cheshire, ville américaine, située dans l'État du Connecticut ;
 Cheshire, ville américaine, située dans l'État du Massachusetts ;
 Comté de Cheshire dans le New Hampshire ;
 Cheshire, ville américaine, située dans l'État de l'Ohio.

Patronyme 

 Harry Cheshire (1891-1968), acteur américain.
Leonard Cheshire (1917-1992), militaire britannique.

Personnages 
 Le Chat du Cheshire, personnage d'Alice au pays des merveilles.
 Cheshire, personnage du manga Saint Seiya.

Autre 
 Le Cheshire est un fromage traditionnellement produit dans le comté de Cheshire.
 Le Cheshire est un outil de calibration d'un télescope.
Homonymie de toponyme